Лемма — многозначный термин:

 Лемма — вспомогательная теорема в математике.
 Лемма, или нижняя цветковая чешуя — один из элементов колоска.
 Лемма — условная основная форма лексемы.
 Лемма в логике — один из видов сложных умозаключений.

Леммы 
 «Леммы» — математическая книга, приписываемая Архимеду.

См. также 
 Лема
 Лемматизация — приведение словоформы к лемме.